Let Love In – album muzyczny zespołu Nick Cave and the Bad Seeds
 Let Love In – utwór zespołu Nick Cave and the Bad Seeds
 Let Love In – album muzyczny zespołu Goo Goo Dolls
 Let Love In – singiel zespołu Goo Goo Dolls